

Mégalithes 
Le nom désigne plusieurs dolmens, situés dans le département du Var :
 Le Dolmen de l'Amarron à Brignoles.
 Le Dolmen de l'Amarron à La Celle.